Турно́н-Сен-Марте́н () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Ле-Блан. Административный центр кантона Турнон-Сен-Мартен.

Коммуна расположена на расстоянии около 260 км на юго-запад от Парижа, 150 км на юго-запад от Орлеана, 60 км на запад от Шатору.

Население 

Население — 1 230 человек (2007).

Достопримечательности 

 Замок Жартро ()
 Замок Сен-Мартен ()
 Разрушенный дольмен

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini